L'édition 2018 du tournoi de tennis de Cabo San Lucas se déroule du  au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Fabio Fognini remporte l'épreuve en simple, Marcelo Arévalo et Miguel Ángel Reyes-Varela celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américains Ryan Harrison et Jack Sock, des Australiens Matthew Ebden et John Millman et du Serbe Filip Krajinović. Ils sont respectivement remplacés par Daniel Elahi Galán, Quentin Halys, Marcelo Arévalo, Bernard Tomic et Egor Gerasimov.

Pendant le tournoi 
Sur les quatre joueurs issus des qualifications, deux d'entre eux sont classés au-delà de la  place mondiale. Il s'agit de l'Américain Marcos Giron et du Zimbabwéen Takanyi Garanganga, qui rallie pour la première fois de sa carrière le tableau principal d'un tournoi ATP.

Marcos Giron signe la première victoire de sa carrière sur le circuit ATP après sa victoire contre Marcelo Arévalo.

Le tenant du titre Sam Querrey est éliminé dès le  tour par le  mondial Egor Gerasimov.

Miguel Ángel Reyes-Varela devient le premier joueur mexicain à s'imposer dans son pays depuis Leonardo Lavalle en double lors du tournoi d'Acapulco, en 1995.

Lauréats 
Fabio Fognini remporte le  titre de sa carrière en simple, le  sur dur, en écartant en finale Juan Martín del Potro. Il s'agit de son  sacre de la saison après São Paulo en février et Båstad en juillet.

En double, Marcelo Arévalo et Miguel Ángel Reyes-Varela décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale contre Taylor Fritz et Thanasi Kokkinakis. Il s'agit de leur  titre respectif dans cette discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cabo San Lucas
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Cabo San Lucas
ATP 2018
Sport au Mexique en 2018
Tennis en juillet 2018
Tennis en août 2018